Primavera o La primavera puede referirse a:

 la estación de la primavera, una de las cuatro estaciones del año, que marca el tránsito del invierno al verano;
 eventos políticos o sociales:
Primavera de Praga (1968), proceso de liberalización en Checoslovaquia;
 Primavera Árabe (2011), serie de alzamientos populares por la democracia en varios países árabes, principalmente en el Magreb;
 a varias obras artísticas alegóricas:
La primavera, uno de los conciertos de las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi;
 La primavera, pintura de Sandro Botticelli;
 La primavera, cuadro de William-Adolphe Bouguereau;
 La primavera, estatua de Benedetto Antelami;
 La primavera, telenovela mexicana;
 Las floreras o La primavera, cartón para tapiz de Francisco de Goya;
Primavera, novela de Ba Jin;
Primavera, suite orquestal de Claude Debussy de 1887;
La primavera, canción de Estopa incluida en su disco Estopa 2.0;
Primavera,
Primavera, canción de la División Azul, usada durante el frente de 1941;Primavera, película argentina de 2016.
 localidades y divisiones administrativas:
La Primavera, localidad de la Argentina;
Primavera, comuna de Chile;
La Primavera, municipio de Colombia;
a la estación Primavera del Metro de Lima;
 al personaje de Disney Primavera, que aparece en la película La Bella durmiente;
 Primavera Sound, festival de música en Barcelona;
 Primavera, telenovela venezolana de 1988;
 Primavera, película argentina de 2016;
 al género de flores también denominadas Primulas spp.;
 al nombre común de la planta Senecio grisebachii''.